

Cinema 
 The Resurrection – film del 1914 prodotto da Pathé Frères
 The Resurrection – film del 2002 diretto da Jang Sun-woo

Musica 
 The Resurrection – singolo di Lenny Kravitz del 1996
 The Resurrection – album dei Geto Boys del 1996